van Dessel oder Van Dessel ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Van Dessel (* 1952), belgischer Botschafter
 Lode Van Dessel (1909–1993), belgisch-amerikanischer Organist und Komponist
 Wout Van Dessel (* 1974), belgischer DJ und Dance-Produzent

Siehe auch:

 Dessel (Begriffsklärung)